

Ботаніка 
 Андромеда — чагарничок, єдиний вид роду андромеда, родини вересових.
 Андромеда — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні.
 Ботанічний сад Андромеда — ботанічний сад на острові Барбадос.

Живопис 

 Андромеда — картина голландського художника Рембрандта ван Рейна

Кіно 
 Андромеда — канадсько-американський науково-фантастичний телесеріал.
 Туманність Андромеди — український радянський широкоформатний науково-фантастичний фільм 1967 року.

Топоніми 
 Андромеда — гора у Канадських скелястих горах (Альберта, Канада).
 Андромеда — гора на острові Кандлемас (Південні Сандвічеві Острови).

Інше 
 Андромеда — дочка царів Ефіопії Кефея та Кассіопеї (з міфології).
 Андромеда — сузір'я північної півкулі зоряного неба.

Див. також 
 Туманність Андромеди